Untergriff bezeichnet:

 eine Art, eine waagerechte Stange zu greifen, siehe Kammgriff
 in der Musik eine Art, den Bogen von Streichinstrumenten zu halten, siehe Bogen (Streichinstrument)#Bogenhaltung
 einen Griff beim Ringen, siehe Griechisch-römisches Ringen#Griffe und Techniken 
 beim Bogenschießen das Ziehen der Sehne unterhalb des Pfeils, siehe Traditionelles Bogenschießen#Unteranker